Mykilske (; ) ist ein Dorf im Nordosten der ukrainischen Oblast Kirowohrad mit etwa 1100 Einwohnern (2004).

Mykilske liegt am Ufer des 55 km langen Zybulnyk () kurz vor dessen Mündung in den zum Krementschuker Stausee angestauten Dnepr sowie an der Territorialstraße T–12–11. Das Dorf befindet sich 85 km nordöstlich der Oblasthauptstadt Kropywnyzkyj und 25 km südwestlich vom Rajonzentrum Switlowodsk. 

Das 1760 gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde innerhalb des Rajon Switlowodsk, zu der noch die Dörfer Buhruwatka ( ) mit etwa 10 Einwohnern und Solotariwka ( ) mit etwa 600 Einwohnern gehören.

Weblinks 
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Gegründet 1760
Rajon Switlowodsk